Бан () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ле-Ван. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07024.

Климат 
Климат средиземноморский.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 657 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 387 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 251 были экономически активными, 136 — неактивными (показатель активности — 64,9 %, в 1999 году было 61,4 %). Из 251 активных работали 214 человек (124 мужчины и 90 женщин), безработных было 37 (11 мужчин и 26 женщин). Среди 136 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лебр
 Замок Ларк
 Церковь XIX века
 Виадук Дулови
 Музей пасхальных яиц и икон (сейчас закрыт)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш